Николаус Зельнеккер (; ,  — , ) — немецкий лютеранский теолог и автор христианских гимнов. Один из авторов «Формулы Согласия».

Биография 
Николаус Зельнеккер, сын нотариуса Георга Зельнеккера и Доротеи, родился в 1530 году. С 1534 года вместе с родителями жил в Нюрнберге. С ранней юности Николаус посвятил себя музыке и стал в 1542 году органистом Нюрнбергской Бургкапеллы.

С 29 апреля 1550 начал обучение в университете Виттенберга. Благодаря дружбе его отца с Филлипом Меланхтоном он часто бывал в доме последнего. Под руководством Меланхтона он получил 31 июля 1554 степень магистра свободных искусств. 1 мая 1555 Зельнеккер был принят в состав преподавательского состава философского факультета, а летом 1556 года стал его деканом.

Зельнеккер никогда не сомневался в соответствии взглядов Мелахтона с учением Лютера. Меланхтон рекомендовал его в 1557 году на должность третьего проповедника курфюрстского двора в Дрездене. После получения приглашения оттуда, Зельнеккер был рукоположен в сан пастора 1 февраля 1558. 14 февраля 1560 года он был назначен воспитателем детей курфюрста Августа. В 1559 году Зельнеккер женился на дочери суперинтендента Даниэля Грайзера. Однако карьера придворного проповедника завершилась после того, как он начал порицать пристрастие курфюрста к охоте.

В марте 1565 года Зельнеккер стал профессором теологии в Йене, однако уже через два года был вынужден покинуть эту должность из-за конфликта с гнесиолютеранами. Курфюрст Август назначал его в 1568 году профессором теологии в Лейпциге. 10 мая 1570 года в Виттенберге Зельнеккер получил степень доктора. Затем он получил должность генерального суперинтендента в Брауншвейге. Однако в этой должности он снова вступил в конфликт с гнесиолютеранами — Мартином Хемницем и Якоб Андреэ относительно вероучения Лютеранской Церкви. В это время он сочинил гимн Laß mich dein sein und bleiben.

В 1572 году переехал в Ольденбург, где он принял участие в организации высшей школы, предшественницы Гельмштедтского университета. Он составил в 1573 году вместе с Германом Гамельманом ольденбургский церковный порядок. В 1574 году был приглашён на должность священника церкви Святого Фомы в Лейпциге. Там же он стал в 1576 году суперинтендентом и заведующим кафедрой теологического факультета. В этом качестве Зельнеккер был приглашён курфюрстом к работе над «Формулой Согласия».

После смерти курфюрста Августа он стал неугоден новому курфюрсту Кристиану, имевшему склонность к кальвинизму. Он жил в Магдебурге, до тех пор пока в октябре 1590 года не был назначен на должность суперинтендента в Хильдесхейм. Когда в 1591 году к власти пришёл сторонник лютеранской ортодоксии Кристиан II, Зельнеккер смог вернуться в Лейпциг. Однако вскоре после этого он умер и был торжественно похоронен в церкви Святого Фомы.

Зельнекер оставил 170 трудов, в том числе Historia Lutheri (1575) и истории «Аугсбургского вероисповедания» (1584) и участвовал в создании Книги Согласия. Также он сочинил около 120 гимнов, некоторые из которых до сих пор используют в лютеранских песенных сборниках.

Примечания

Ссылки 

 Studium Excitare: Biography of Nikolaus Selnecker by Souksamay K. Phetsanghane
 Biography at Bach Cantatas Website

Религиозные деятели времён Реформации
Лютеранские теологи
Деятели протестантизма
Религиозные деятели Германии
Церковные деятели XVI века
Преподаватели Йенского университета
Похороненные в церкви Святого Фомы в Лейпциге